Сьюдад-Вальес:

 Сьюдад-Вальес — город в муниципалитете Сьюдад-Вальес Мексики, входит в штат Сан-Луис-Потоси. 
 Сьюдад-Вальес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси.